Мел Мермельштейн (; 25 сентября 1926, Мукачево, Чехословакия — 28 января 2022) — еврей, переживший заключение в концлагере Освенцим. Мермельштейн стал известен после того, как выиграл судебный процесс против Института пересмотра истории.

Биография

Освенцим 
Мел Мермельштейн родился 25 сентября 1926 года в закарпатском городе Мукачево, который в то время принадлежал Чехословакии. 19 мая 1944 года он вместе со своей семьёй и другими членами еврейской общины был депортирован в концлагерь Освенцим. Его двух сестёр двадцати и пятнадцати лет и мать умертвили, отправив в газовую камеру номер пять.

Вместе с отцом и братом Мел работал в Освенциме в качестве чернорабочего. Из них троих удалось пережить заключение ему одному. Впоследствии он также содержался в Бухенвальде вплоть до освобождения этого лагеря.

По окончании войны Мермельштейн переселился в Нью-Йорк, где завербовался в ряды Армии США. Женился на американской учительнице, у них родилось четверо детей. В 1960 году они переехали в Калифорнию.

Судебный процесс 
В 1980 году Институт пересмотра истории (ИПИ) пообещал выплатить 50 тысяч долларов человеку, который сможет доказать, что евреев убивали газом в Освенциме. Мермельштейн отправил открытые письма в газеты «Los Angeles Times», «The Jerusalem Post» и несколько других, где предоставил нотариально заверенные документы, что он был свидетелем убийства своей семьи в газовой камере. Несмотря на это, ИПИ отказался выплачивать обещанное денежное вознаграждение.

Тогда Мермельштейн подал на ИПИ в , обвинив ИПИ в нарушении договора, а также клевете, и требуя выплатить ему указанное вознаграждение и компенсацию за моральный ущерб. Интересы Мермельштейна предоставлял адвокат .

Суд при рассмотрении дела принял утверждения Мермельштейна. Судья Томас Т. Джонсон заявил, что убийство газом евреев в Освенциме летом 1944 года является бесспорным фактом и не может быть поставлено под сомнение.

Согласно судебному решению, принятому в июле 1985 года, ИПИ выплатил Мермельштейну 90 тысяч долларов и опубликовал письмо с персональными извинениями.

Дальнейшая судьба 
В 1991 году в США вышел фильм «Никогда не забыть», срежиссированный Джозефом Сарджентом и рассказывающий о судебном процессе против Института пересмотра истории. Роль Мермельштейна исполнил Леонард Нимой, его жены — Блайт Даннер, адвоката Кокса — Дэбни Коулмен. .

В 1999 году Мермельштейн опубликовал автобиографическую книгу «By bread alone», в которой описал заключение в Освенциме и суд с ИПИ.

.

Умер Мермельштейн 28 января 2022 года.

Библиография 
 By bread alone (ISBN 0-9606534-0-6)

См. также 
 Отрицание Холокоста
 Макс Маннхаймер

Примечания

Ссылки 
 
 

Отрицание Холокоста в США
Выжившие в концлагере Освенцим
Заключённые концлагеря Бухенвальд
Писатели США XX века
Мемуаристы США
Умершие от COVID-19 в США